El término Plagne puede referirse a:

 Plagne, comuna francesa del departamento de Ain.
 Plagne, comuna francesa del departamento de Alto Garona.
 Plagne, comuna suiza del cantón de Berna.